A voce alta – miniserie televisiva del 2006
A voce alta - The Reader (Der Vorleser) – romanzo del 1995 di Bernhard Schlink
A voce alta - La forza della parola (À Voix Haute – La Force de la Parole) – film del 2018 diretto da Stéphane De Freitas
The Reader - A voce alta (The Reader) – film del 2008 diretto da Stephen Daldry